Холгейт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Холгейт, Мейсон (род. 1996) — английский футболист, играющий на позиции защитника. 
 Холгейт, Роберт (1481/1482—1555) — епископ Лландафа, затем архиепископ Йоркский (с 1545 по 1554 год).
 Холгейт, Эдвин Хедлей (1892—1977) — канадский артист, художник и гравёр по дереву.